Brother Firetribe — финская AOR-группа, образованная в 2002 году. Музыканты описывают свой стиль как «беззаботный рок» (easy going rock). Первоначально коллектив назывался False Metal в честь слогана группы Manowar «Death to False Metal» (Смерть фальшивому металу). Нынешнее название родилось из шутки о том, что идеальным описанием их музыки является «теннис-хеви»; участники взяли имя известного финского теннисиста Вели Палохеймо и перевели его на английский язык. В честь прежнего имени они назвали свой первый альбом, выпущенный в 2006 году на Spinefarm Records. Два года спустя вышел второй студийный альбом Heart Full of Fire, а дебютная пластинка была переиздана под названием Break Out.

Состав 
 Пекка Ансио Хейно (Pekka Ansio Heino) — вокал
 Эрно «Эмппу» Вуоринен — гитара
 Джейсон Флинк (Jason Flinck) — бас-гитара, бэк-вокал
 Томппа Никулайнен (Tomppa Nikulainen) — клавишные
 Ханнес Пирила (Hannes Pirilä) — ударные, перкуссия (с 2014)

Бывшие участники:
 Калле Торниайнен (Kalle Torniainen) — ударные, перкуссия (2002—2014)

Дискография

Альбомы 
 False Metal / Break Out (2006)
 Heart Full of Fire (2008)
 Diamond In The Firepit (2014)
 Sunbound (2017)
 Feel the Burn (2020)

Мини-альбомы 
 Heart Full Of Fire… And Then Some (2008)

Синглы 
 «One Single Breath» (2006)
 «I’m on Fire» (2006)
 «I Am Rock» (2007)
 «Runaways» (2008)
 «For Better Or For Worse» (2014)
 «Taste of a Champion» (2017)
 «Rock  in the City» (2020)
 «Bring On The Rain» (2020)
 «Night Drive” ”Chariot Of Fire» (2020)
 «Love Is A Beautiful Lie» (2020)
 «Thunder rising» (2021)

DVD 
 Live at Apollo (2010)

Ссылки 
 
 Brother Firetribe на Allmusic



Рок-группы Финляндии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году